KTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Terror Bay (Stati Uniti)